Электрическая компания — организация, занимающаяся производством, поставкой и распределением электроэнергии. Известные примеры:

 Всеобщая электрическая компания — немецкая компания, специализировавшаяся в области электроэнергетики, машиностроения, а также товаров для дома, известная, как «AEG»
 Электрическая компания Израиля — объединённая электроэнергетическая компания в Израиле
 Электрическая компания Юга России — дореволюционная российско-бельгийская компания, известная, как «Электрическое общество южной России»